Гірчак — гриб з родини болетових.
 Гірчак — рід рослин з родини гречкових, також відома, як спориш.
 Гірчак — рід риб з родини коропових.

 Гірчак Артур Миколайович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гірчак Євген Федорович (1898 — розстріляний 1938) — радянський партійний діяч, редактор друкованого органу ЦК КП(б)У журналу «Більшовик України».

Див. також 
 Хрящ-молочник гірчак
 Гірчиця (значення)

Примітки